Denumirea de Popovo se poate referi la una din următoarele localități:

În Bulgaria:

 Popovo, un oraș din comuna Popovo, regiunea Tărgoviște;
 Popovo, un sat în comuna Bolearovo, regiunea Iambol
 Comuna Popovo, regiunea Tărgoviște;

În Slovenia:
Popovo, Tržič, localitate din comuna Tržič